Surkow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Surkow (1899–1983), russisch-sowjetischer Dichter 
 Artjom Olegowitsch Surkow (* 1993), russischer Ringer
 Georgi Sergejewitsch Surkow (* 1990), russischer Biathlet
 Wiktor Semjonowitsch Surkow (1926–2016), russisch-sowjetischer Geologe
 Wladislaw Jurjewitsch Surkow (* 1964), russischer Politiker

Siehe auch:
 (5455) Surkov, ein Asteroid
 Jelena Wadimowna Surkowa (* 1988), russische Boxerin